Грона́р, Ґронар () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 115 км на схід від Ам'єна, 32 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Гронар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гронар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена